Жана д'Арк може да се отнася за:
 Жана д'Арк, френска национална героиня
 Жана д'Арк (опера), опера на Джузепе Верди от 1845 година
 Жана д'Арк (филм, 1948), филм от 1948 година
 Жана д'Арк (филм, 1999), филм от 1999 година
 „Жана д’Арк“, френски броненосен крайцер от края на XIX век.
 „Жана д’Арк“, френски лек крайцер от 30-те години на XX век.
 „Жана д’Арк“, френски вертолетоносач от XX век.